Adolfo Leoncini (1867-1957) – generale italiano
 Andrea Leoncini (1708-1760) – pittore italiano
 Beppe Leoncini (1952) – batterista italiano
 Francesco di Alessandro Leoncini (1590-1647) – pittore italiano
 Francesco Leoncini – medico italiano
 Francesco Leoncini – storico italiano
 Francis Leoncini (1915-1950) – aviatore e militare italiano
 Gianfranco Leoncini (1939-2019) – calciatore italiano
 Mario Leoncini (1956) – scacchista e scrittore italiano